Куеда (река) — река в Пермском крае, приток Ашапа
 Куеда (посёлок) — посёлок, Куединский район, Пермский край
 Куеда (деревня) — деревня, Куединский район, Пермский край